Otto Stapf ist der Name folgender Personen:

* Otto Stapf (Botaniker) (1857–1933), österreichischer Botaniker
 Otto Stapf (General) (1890–1963), deutscher General der Infanterie